Элошвили:

 Элошвили, Владимир Сергеевич (1927—2009) — советский футболист,.
 Элошвили, Отар (род. 1978) — грузинский регбист.